Лорензо има више значења:
 Лорензо (Небраска)
 Лорензо (Тексас)